Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1994 () проводился в городе Труро (провинция Новая Шотландия) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 45-й раз для юниоров-мужчин, в 24-й раз для юниоров-женщин, в 4-й раз в провинции Новая Шотландия и впервые в Труро.

На предыдущих чемпионатах команды-победители получали право представлять Канаду на  в следующем сезоне (например, выиграв чемпионат Канады 1993 года, отправлялись на чемпионат мира 1994 года). С этого сезона правило было изменено — и мужская команда-чемпион участвовала в , в этом же сезоне. Для женщин же было решено, что команда-чемпион (скип Дженнифер Джонс) на  получит прямую путёвку в плей-офф, где попытается, выиграв плей-офф, завоевать свою путёвку на .

В мужском и женском турнире принимало участие по 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (12-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (скип Colin Davison стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей Северо-Западные территории и Юкон (скип Кевин Кюи). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Квебек (скип Philippe Lemay).

В женском турнире чемпионом стала (6-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Дженнифер Джонс стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Sherry Linton). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Джина Ричард).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по «неполной» олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команда, выходящая в полуфинал плей-офф со 2-го места
 команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1994
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1994

Спорт в Канаде в 1994 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Новой Шотландии